Peirse ist der Familienname folgender Personen:

 Noel Beresford-Peirse (1887–1953), britischer Generalleutnant

 Sarah Peirse, neuseeländische Schauspielerin